Соколовичі — назва двох населених пунктів у Білорусі:
 Соколовичі () — село в Барановицькому районі Берестейської області
 Соколовичі () — село в Крупському районі Мінської області